Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 2006 — 12-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в российском городе Санкт-Петербург на ковровых кортах и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2006 году турнир прошёл с 23 по 29 октября. Соревнование продолжало серию зальных турниров в регионе, расположенную между US Open и Итоговым турниром.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Томас Юханссон
 в парном разряде —  Юлиан Ноул и  Юрген Мельцер

Общая информация 
Посев в одиночном соревновании возглавил Николай Давыденко (№ 6 в мире на тот момент), однако россиянин оказался не готов к домашнему турниру, снявшись уже по ходу матча второго раунда. В его отсутствии и прочие сеянные выступили на петербургском призе не слишком результативно и Марио Анчич, оставшись уже к четвертьфиналу единственным игроком этой элитной группы, в итоге довёл турнир до общей победы. В финале хорват переиграл в двух сетах прошлогоднего чемпиона: шведа Томаса Юханссона.

Сетку парного приза возглавила команда с участием Тодда Перри и Симона Аспелина (тогдашние 20-я и 21-я ракетки мира); австралиец и швед уверенно реализовали своё место в сетке в титул, лишь раз за четыре матча проиграв сет. В финале они справились со вторым сеянным альянсом и прошлогодними чемпионами: австрийцами Юргеном Мельцером и Юлианом Ноулом. Сильнейшие несеянные команды проиграли в полуфиналах.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Марио Анчич обыграл  Томас Юханссон со счётом 7-5, 7-6(2).
 Анчич выигрывает 2-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Юханссон уступает 1-й финал в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Н. Давыденко
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Ф. Санторо
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= У. Муди
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Т. Габашвили
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Т. Юханссон
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=63
| RD1-score05-3=6| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Ф. Данцевич
| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=7| RD1-score06-3=3

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Р. Шуттлер
| RD1-score07-1=66
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= М. Южный
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Т. Хаас
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=66
| RD1-score09-3=6| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Н. Зимонич
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=7| RD1-score10-3=2

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Б. Фау
| RD1-score11-1=66
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= И. Куницын
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Д. Браччали
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= П. Стараче
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Я. Типсаревич
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= Я. Ниеминен
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Н. Давыденко
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=r
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= У. Муди
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Т. Юханссон
| RD2-score03-1=w
| RD2-score03-2=/
| RD2-score03-3=o
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= М. Южный
| RD2-score04-1= 
| RD2-score04-2= 
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= Т. Хаас
| RD2-score05-1=64
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=2
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= И. Куницын
| RD2-score06-1=7| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=6| RD2-seed07= 
| RD2-team07= П. Стараче
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= Я. Ниеминен
| RD2-score08-1=5
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=r

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= У. Муди
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=3
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Т. Юханссон
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=6| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= И. Куницын
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= П. Стараче
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Т. Юханссон
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=7| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=WC
| RD4-team02= И. Куницын
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=63
| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Симон Аспелин /  Тодд Перри''' обыграли  Юргена Мельцера /  Юлиана Ноула со счётом 6-1, 7-6(3).
 Аспелин выигрывает 1-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Перри выигрывает 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Примечания

См. также 
 Кубок Кремля 2006

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Россия
Теннис
Октябрь 2006 года
2006
2006 год в Санкт-Петербурге